Ланкрено́н () — французская фамилия. Известные носители:
 Ланкренон, Жозеф Фердинанд (1794—1874) — французский художник.
 Ланкренон, Поль (1857—1922) — французский генерал, путешественник и фотограф.